Tonalá, nagyváros Mexikóban, Jalisco államban, a guadalajarai agglomeráció része
Tonalá, település Mexikóban, Chiapas államban, Tonalá községben
Tonalá, település Mexikóban, Guerrero államban, Ayutla de los Libres községben
Tonalá, település Mexikóban, Veracruz államban, Agua Dulce községben
Tonalá, folyó Mexikóban, Tabasco és Veracruz államokban